Wickramasinghe oder Wickremesinghe (singhalesisch:  Vikramasiṃha []) ist ein singhalesischer Nachname aus Sri Lanka. Er stammt aus dem Sanskrit und bedeutet „tapferer Löwe.“

Personen mit dem Namen Wickramasinghe 
 Chandra Wickramasinghe (* 1939), sri-lankischer Astrophysiker
 Martin Wickramasinghe (1890–1976), singhalesischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Raymond Wickramasinghe (* 1962), Bischof von Galle
 Sunitha Wickramasinghe (1941–2009), srilankisch-britischer Mediziner

Personen mit dem Namen Wickremesinghe 
 Ranil Wickremesinghe (* 1949), sri-lankischer Politiker

Familienname